Национальный гимн Гондураса () — государственный гимн Гондураса, принятый в 1915 году. 

Автором стихов является Аугусто Констансио Коэльо, музыку написал Карлос Хартлинг.

Испанский текст гимна

Внешние ссылки 

 Гимн на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Гондураса
Гондурас
Песни на испанском языке
Музыкальные произведения 1915 года